Il doppio  dell'Aspria Tennis Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Adrián Menéndez Maceiras e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nicholas Monroe e Simon Stadler hanno battuto in finale 6–4, 3–6, [11–9] Andrej Golubev e Jurij Ščukin.

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (campioni)
  Alessio di Mauro /  Alessandro Motti (quarti di finale)

  Marin Draganja /  Antonio Veić (quarti di finale)
  Purav Raja /  Walter Trusendi (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Aspria Tennis Cup 2012